Benjamin Wood peut faire référence à :
  (1820-1900), un politicien américain. 
 Benjamin Wood, un écrivain britannique, né 1981. 
  (1894-1986), un chercheur, professeur et directeur d'université américain. 
 , un architecte américain.